Kilattoq bezeichnet:
 Kilattoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kilattoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland